Lorena (São Paulo), een stad en gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
Lorena (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
De Italiaanse en Portugese naam voor de Franse regio Lotharingen

Personen
Lorena Gale, een Canadees actrice, regisseur en dramaturge
Lorena Gonzalez,  een personage uit de Nederlandse soapserie Goede tijden, slechte tijden
Lorena Jelušić, een Kroatische zangeres
Lorena Ochoa, een Mexicaanse golfprofessional
Lorena York, een Amerikaans televisieactrice